The Best Damn Tour - Live in Toronto - álbum ao vivo de Avril Lavigne
Live from Toronto - álbum ao vivo da banda de rock britânica The Who

Desambiguação